Fukuoka pode referir-se a:
 Fukuoka, prefeitura japonesa.
 Fukuoka, capital da prefeitura japonesa com o mesmo nome.
 Fukuoka, localidade da prefeitura de Toyama;
 Fukuoka, localidade na prefeitura de Gifu.
 Masanobu Fukuoka, autor de "A revolução de uma palha" (publicado em Portugal pela editora "Via Optima"), livro chave da permacultura.

Desambiguação